«Songbird» () — песня, записанная американской певицей Барброй Стрейзанд. Песня была выпущена как первый и единственный сингл с её двадцатого студийного альбома Songbird.

Песня добралась до 25 места в чарте Billboard Hot 100, а также возглавила чарт Adult Contemporary, который в то время назывался Easy Listening. Песня провела на вершине две недели, это был уж пятый чарттоппер в данном чарте. Также песня стала хитом номер один в канадском чарте RPM Adult Contemporary.

По одной из версий, низкая позиция песни в поп-чарте связна с тем, что в это же время была выпущена другая песня Стрейзанд, «Prisoner», ставшая саундтреком к фильму «Глаза Лауры Марс». В итоге певица сама с собой конкурировала в чартах продаж, вследствие чего ни одна из песен не смогла достичь успеха.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1978 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM